Udras ist der Familienname folgender Personen:

 Aivo Udras (* 1970), estnischer Biathlet
 Johanna Udras (* 2002), estnische Skilangläuferin
 Kaija Udras, Geburtsname von Kaija Vahtra (* 1986), estnische Skilangläuferin